Ю́жно-Кури́льский район — административно-территориальная единица (район), в границах которой вместо упразднённого одноимённого муниципального района создано муниципальное образование Южно-Курильский городской округ в Сахалинской области России.

Административный центр — пгт Южно-Курильск.

География 
Южно-Курильский район относится к районам Крайнего Севера, хотя среднегодовая температура здесь соответствует московской (+5 °C), а средняя температура января составляет -5 °C.

Расположен на острове Кунашир Большой Курильской гряды и островах Малой Курильской гряды. В районе сохранилась нетронутая природа с уникальными представителями флоры и фауны, однако развитию туризма мешают плохая инфраструктура и отдалённость района от цивилизации. Существуют планы по привлечению туристов.

Южно-Курильский район (городской округ) имеет на севере морские границы с Курильским районом (городским округом), а на юге по морю граничит с Японией.

История 
5 июня 1946 года был образован Южно-Курильский район в составе Южно-Сахалинской области Хабаровского края. 2 января 1947 года Южно-Сахалинская область была ликвидирована, её территория включена в состав Сахалинской области, которая была выведена из состава Хабаровского края.

Городской округ образован 1 января 2005 года. До 2012 года основным наименованием городского округа являлось Южно-Курильский район, после 2012 года — Южно-Курильский городской округ.

Территория района (округа) является предметом территориального спора между Россией и Японией. Япония до сих пор включает её в округ Немуро префектуры Хоккайдо.

Население 
Южно-Курильский район (городской округ) превосходит по численности населения Курильский и Северо-Курильский районы (городские округа), а посёлок городского типа Южно-Курильск — самый большой населённый пункт на Курильских островах. 

Относительно мягкий климат, обилие природных ресурсов и важное военно-стратегическое значение способствуют тому что район привлекает большое количество мигрантов, успешно конкурируя с самим областным центром. Естественный прирост населения в 2017 и 2018 годах также был положительным и имел тенденцию к увеличению.

 Урбанизация
В городских условиях (пгт. Южно-Курильск) проживают  % населения района.

Населённые пункты 
В состав района (городского округа) входят 10 населённых пунктов:

Экономика 
Основные виды хозяйственной деятельности — добыча леса, деревообработка, рыбная ловля, мясное и молочное животноводство. Население округа  в основном занято в таких отраслях, как рыболовство и обрабатывающее производство. Среднемесячная заработная плата  составила на начало 2018 года 65,2 тыс. рублей. Пенсия 23,3 тыс. рублей на начало 2019 года.

Сельское хозяйство 
В 2018 году посевые площади округа занимали 16 га земли, в основном здесь выращивают картофель, урожай которого в 2016 году составил 119 т. Имеются также небольшие фермерские хозяйства, выращивающие коров и свиней. Молока в 2016 году произведено 540 т.

Примечания

Ссылки 
 Администрация МО «Южно-Курильский городской округ»
 Кунаширский портал

Южно-Курильский район
Муниципальные районы, упразднённые в 2005 году